Медиана е възрастта, която разделя населението на дадена страна на 2 числено равни групи – на групата на по-младите и съответно на по-старите от тази възраст хора.

Това е индекс, който обобщава възрастовото разпределение на населението. 
По настоящем медианата варира в обхвата от около 15 г. в Уганда до 40 или над 40 г. в Канада и Япония.  При жените тази възраст обикновено е много по-голяма от тази на мъжете в бившите Съветски републики, докато в Световния Юг тази разлика е много по-малка или дори на места обърната.

Държави

Източници 

Средни стойности
Демография